Gadern ist der Name folgender Orte:

 Gadern (Wald-Michelbach), Ortsteil der Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Gadern (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich